A kísértet (eredeti cím: Mesteren) 2017-ben bemutatott dán film, amelyet Charlotte Sieling rendezett. A forgatókönyvet Charlotte Sieling írta. A főszerepekben Jakob Oftebro, Ane Dahl Torp, Søren Pilmark, Thomas Hwan, Marie Lydie Melono Nokouda, Jessica Dinnage, Evrim Benli, Simon Bennebjerg, Sus Wilkins és Søren Malling láthatóak. A zeneszerzője Nicholas Sillitoe. A tévéfilm gyártója a Lars Bredo Rahbek. Műfaja filmdráma. 

Dániában 2017. március 2-étől vetítették a mozikban.

Cselekmény

Szereplők

Források

További információk 
 

2017 filmjei
Dán filmdrámák